«Infinity», также известный как «Infinity (1990's... Time for the Guru)» — дебютный сингл британского эйсид-хаус музыканта Guru Josh'а. Изначально изданный на лейбле Deconstruction в 1989 году, как главный сингл одноименного альбома. Трек был переработан и переиздан в 2008 году под названием «Infinity 2008» который пользовался успехом во многих странах.

Релиз 1989 года 
Песня впервые издана как сингл с одноименного альбома в 1989 году. Трек был очень популярен в некоторых странах, таких как Испания, Германия, Великобритания и Австрия. В марте 1990 достиг 5 места в UK Singles Chart, в период с 1990 года по настоящее время выходил в различные танцевальные сборники.

Список композиций

Чарты

Итоговый хит-парад 1990

Сертификация

Версия DJ Taucher 

 в 1995 году выпустил более тяжелую техно версию оригинального трека. Версия не входила в альбомы DJ Taucher'а, но выпускалась на танцевальных сборниках «Dance Now! 10». и «Maxi Dance Sensation 18».

Список композиций

Чарты

Infinity 2008 

В 2007 году сформирован Guru Josh Project в который вошли Пол Уорден, Даррен Бейли и Артур Нюман. Ремикс на адаптацию трека «Infinity» сделал Klaas под названием «Infinity 2008», который стал хитом номер 1 во многих странах. В UK Singles Chart сингл достиг 3 места.

В 2009 году сингал издан в США лейблом Ultra Records и достиг 1 места в U.S. Billboard Hot Dance Airplay Chart в мае 2009 года, сместив хит «Poker Face» в исполнении Lady Gaga..

Во Франции вошёл в состав танцевального сборника .. Также на песню был снят видеоклип в котором снялся Guru Josh и немецкая playmate .

Список композиций

Чарты

Итоговый хит-парад 2008—2009

Сертификация

Infinity 2012 

В 2012 году выходит новый ремикс от швейцарских продюсеров Aнтуана Конрада и Фабио Антониали под именами DJ Antoine vs. Mad Mark. Трек стал доступен для скачивания 14 мая 2012 года в Австрии, Германии и Швейцарии.

Также композиция использовалась компанией Unilever для рекламы мороженого .

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 1989 года
Синглы 1990 года
Синглы 2009 года
Дебютные синглы
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы 2012 года
Синглы Ministry of Sound